Незамислице могу бити:

 Незамислице (Простјејов), варошица у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Незамислице (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република